Góry Czarne – pasmo górskie w RPA
 Swartberg – szczyt w Górach Czarnych w RPA
 Swartberg Pass – przełęcz w Górach Czarnych w RPA